

Дани сећања 

110-е п. н. е.